Tepeköy (Haymana)
Tepeköy (Şarköy)
Tepeköy (Keşap)
Tepeköy (Nevşehir)
Tepeköy (İzmit)
Tepeköy (Emirdağ)
Tepeköy (Ulukışla)
Tepeköy (Piraziz)
Tepeköy (Bala)
Tepeköy (Hamamözü)